Kasaba può riferirsi a diversi toponimi

Cinema 
 Kasaba – film del 1997 diretto da Nuri Bilge Ceylan

Turchia
Kasaba, villaggio nel distretto di Kaş
Kasaba, villaggio nel distretto di Kastamonu

Zambia
Kasaba, comune del distretto di Samfya